Nyborg kan henvise til flere stednavne:

Danmark 
 Nyborg – en bebyggelse i Nyborg Sogn, Nyborg Kommune
 Nyborg (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Nyborg (Langskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Langskov Sogn, Hedensted Kommune

Norge 
 Nyborg (Bergen) − et bolig- og erhvervsområde i Bergen
 Nyborg (Trondheim) − et boligområde i Trondheim

Sverige 
 Nyborg (Sverige) − et byområde i Kalix kommun, Norrbottens län, Norrbotten